KCM steht für:

 Flughafen Kahramanmaraş in der Türkei (IATA-Code) 
 Kompetenzcenter Marketing, siehe Kompetenzcenter Elektronisches Fahrgeldmanagement

KCM